Saillac, commune française de la Corrèze
 Saillac, commune française du Lot

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France